Frémond est un patronyme porté notamment par :

 André Frémond (1884-1965), peintre et illustrateur français ;
 Denis Frémond (1950,-), peintre français ;
 Pierre Frémond (1910-1996), Français libre, Compagnon de la Libération.